MRC steht als Abkürzung für:

 Magnetic Ride Control, Schwingungsdämpfung mittels magnetischem Fluid in der Fahrzeugtechnik
 Management Risk Controlling, eine zentrale Unternehmensaufgabe,
 Marokko, ITU-Code
 maximal-ratio combining oder maximum-ratio combining, in der Nachrichtentechnik eine Diversitätsmethode zur Rückgewinnung eines Signals aus den kombinierten Einzelsignalen mehrerer Empfängereinheiten, siehe Kombinieren von Empfangssignalen
  Marine Royale Canadienne, französische Bezeichnung für die Königlich Kanadische Marine
 Memory Reference Code, ein Teil der Intel Motherboard Firmware, das für die Initialisierung des Arbeitsspeicher zuständig ist.
 Minimum Resolvable Contrast, kleinster auflösbarer Kontrast, Maß für die Qualität eines bildgebenden Verfahrens
 Mixed Raster Content, eine Technik zur Darstellung der Seiteninhalte eines Raster-basierten elektronischen Dokuments
 Monthly Recurring Costs, monatlich wiederkehrende Kosten
 Multi Resistant Coating, eine Vergütungsschicht für fotografische Filter
 Multi-Rule-Conjoint-Analyse, eine Analysemethode für Befragungen, siehe Conjoint-Analyse#Die Multi-Rule-Conjoint-Analyse (MRC)
 municipalité régional du comté (französisch), auch englisch: "regional county municipality" RCM, eine Regionale Grafschaftsgemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Organisationen:

 Media Research Center, eine US-amerikanische Organisation, die "liberale Verzerrungen in den Medien" dokumentiert
 Medical Research Council (UK), eine staatliche britische Forschungs-Organisation
 Medical Research Council (Südafrika), eine der obigen gleichende Organisation in Südafrika 
 Medical Research Council (Schweden), staatliche biologisch-medizinische Organisation in Schweden
 Media Rights Capital, amerikanische Film- und Fernsehproduktionsfirma
 Mekong River Commission, eine von Kambodscha, Laos, Thailand und Vietnam gegründete Internationale Organisation zur Verwaltung und nachhaltigen Entwicklung des Mekong und seines Einzugsgebiets
 Motor-Rennboot-Club Berlin, ein Verein mit zahlreichen Welt- und Europameistern im Rennbootsport
 Mouvement républicain et citoyen (staatsbürgerlich-republikanische Bewegung), eine linksrepublikanische Partei in Frankreich 
 Mouvement pour la Réhabilitation du Citoyen-Rurenzangemero, eine burundische Partei, siehe Parlamentswahlen in Burundi 2005#Ergebnisse

Unternehmen:

 Mitsubishi Rayon Co., japanischer Kunstfaserhersteller
 Mitsui Rail Capital, eine im Eisenbahnsektor tätige Finanzgesellschaft der japanischen Mitsui Group (Mitsui & Co., Ltd.)
 Monier Roofing Components, eine Gesellschaft der Braas Monier, Anbieter von Baustoffen für Dach-, Schornstein- und Lüftungssystemen

MRC